Френдшип-Хайтс () — подземная станция Вашингтонгского метро на Красной линии. Станция представлена одной островной платформой. С точки зрения архитектуры Френдшип-Хайтс схожа с другими станциями подземного участка Красной линии Вудли-парк—Медикал-Сентер, который включает 7 станций. Станция обслуживается . Расположена в районе Френдшип-Хайтс у границы Северо-Западного квадранта Вашингтона с округом штата Мэриленд Монтгомери на Висконсин-авеню между Вестерн-авеню и Дженифер-стрит. Станция обслуживает близлежащие район Френдшип-Хайтс и город Шеви-Чэйс.

Пассажиропоток — 3,350 млн. (на 2010 год).

Поблизости к станции расположены штаб-квартира страховой компании GEICO, а также ряда телеканалов.

Станция была открыта 25 августа 1984 года.

Название станции происходит от района Френдшип-Хайтс.

Открытие станции было совмещено с открытием ж/д линии длиной 10,9 км и ещё 4 станций: Тенлитаун — Эй-Ю, Бетесда, Медикал-Сентер и Гросвенор.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 WMATA: Friendship Heights Station
 StationMasters Online: Friendship Heights Station
 The Schumin Web Transit Center: Friendship Heights Station
 Western Avenue entrance from Google Maps Street View
 Jennifer Street entrance from Google Maps Street View

Станции Красной линии (Вашингтонского метрополитена)
Станции Вашингтонского метрополитена в Вашингтоне (округ Колумбия)